Пя́нджский район () — административный район в Хатлонской области Республики Таджикистан.

Территория Пянджского района составляет около 900 км².

История 

Заселённый с древних времён этот регион был известен как Бактрия, где проживали племена, говорящие на иранских языках. Некогда он относился к персидской империи Ахеменидов, завоёванной в IV веке до н. э. Александром Македонским.

Позже здесь возникло Греко-Бактрийское царство, павшее под ударами других держав. Исламизация региона прошла в VIII—IX веках, а с XVII века землями Пянджского района владели эмиры Бухары.

География 

Пянджский район расположен в долине реки Пяндж, по которой проходит граница с Афганистаном. На севере граничит с районом Руми, на востоке — с Фархорским районом, на западе — с Кумсангирским районом Хатлонской области Таджикистана, на юге — с районами  и  провинции Кундуз Афганистана.

Территория района неоднородна. Восточная его часть — это южные гребни хребта Хазратишох. Западная — это плодородная равнина, часть пойменной долины Пянджа. Здесь сосредоточена главная хозяйственная база района и проживает основная часть населения.

Население 
Население по оценке на 1 января 2015 года составляет 104 900 человек, в том числе городское — в посёлке Пяндж — 11,2 % или 11 700 человек.

Административное деление 
В состав Пянджского района входят 1 посёлок городского типа и 5 сельских общин ():

Примечания 

Районы Хатлонской области